Questin ist der Name folgender Orte:
 Questin (Alt Bukow), Ortsteil der Gemeinde Alt Bukow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Questin (Grevesmühlen), Ortsteil der Stadt Grevesmühlen im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern